Messkette bezeichnet:

 Messkette (Geodäsie), ein ehemaliges Werkzeug der Bauvermessung
 eine Anordnung von Messgeräten in einer Messeinrichtung